

Cinema e televisione 
Rex - Un cucciolo a palazzo (The Queen's Corgi) – film del 2019 diretto da Ben Stassen
Rex – serie televisiva italiana

Codici
 REX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Lucio Blanco, Reynosa, Messico

Storia
 Rex – capo della comunità romana nell'epoca arcaica (età regia di Roma)
 Rex sacrorum – sacerdote romano

Personaggi
 Rex – cane protagonista delle serie televisive Il commissario Rex e Rex
 Rex – personaggio della serie animata Generator Rex
 Rex – personaggio dell'universo di Guerre stellari
 Rex – personaggio della serie animata Rex the Runt
 Rex – personaggio del franchise di Toy Story
 Rex the Wonder Dog – personaggio dei fumetti DC Comics

Videogiochi
 Metal Gear REX – carro armato robotico apparso in Metal Gear Solid, videogioco della serie Metal Gear
 Rex – videogioco del 1988

Zoologia
Diversi generi hanno il nome di specie rex:
 Tyrannosaurus rex – dinosauro vissuto nel cretaceo superiore
 Nuralagus rex – coniglio preistorico vissuto nel Pliocene vissuto dal Messiniano alla metà del Pliocene
 Balaeniceps rex – uccello, detto anche "Becco a scarpa"
 Clytoceyx rex – uccello della famiglia degli Alcedinidae conosciuto come martin pescatore dal becco a pala
 Heteralepas rex e Periclimenes rex – Crostacei
 Kleptochthonius rex, Lophodactylus rex, Tyrannochthonius rex – cracnidi
 Lissodendoryx rex – porifero
 Melanocharacidium rex – Pesce della famiglia dei caracidi
 Oecomys rex, Tachyoryctes rex, Uromys rex – roditore
 Panaulix rex, Parhelophilus rex, Pseudochironomus rex, Rhynchanthrax rex, Thoron rex – insetti
 Percina rex – pesce della famiglia dei percidi
 Pseudoeurycea rex – anfibio urodelo
 Rhinolophus rex – chirottero
 Sepia rex – mollusco

Altro 
 Rex – Marchio aziendale di elettrodomestici creato dalla Zanussi attualmente appartenente al gruppo Electrolux
 Rex – census-designated place statunitense della Contea di Robeson, Carolina del Nord
 Rex – Giornale fondato da Léon Degrelle da cui nacque il rexismo
 Rex – manga delle CLAMP del 1993
 Rex – nome proprio di persona inglese maschile
 Rex – transatlantico italiano
 .rex – estensione del formato di file proprietario di Propellerhead Software
 Blocco di Rex – tipo di configurazione barica

Altri progetti